Een verkeersweg:
 N699 (België)
 N699 (Frankrijk)
 N699 (Nederland), zie Provinciale weg 699

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing